41. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 18 maja 1996 w Oslo Spektrum w Oslo przez norweskiego nadawcę publicznego Norsk Rikskringkasting (NRK), dzięki zwycięstwu reprezentantów Norwegii, zespołu Secret Garden podczas konkursu w 1995 roku.

Konkurs prowadzili Ingvild Bryn i lider zespołu A-HA Morten Harket, a zwyciężczynią została reprezentantka Irlandii – Eimear Quinn z utworem „The Voice” autorstwa Brendana Grahama, za który zdobyła 162 punkty.

Przebieg konkursu 
Konkurs w 1996 roku zawierał dwie innowacje, które nie były kontynuowane w kolejnych latach. Każdy reprezentant otrzymał pozdrowienia wideo, nagrane przez lidera politycznego lub urzędnika wyższej rangi z danego kraju. Oprócz tego, podczas drugiej części koncertu, podczas którego ogłaszano wyniki z poszczególnych krajów, wykorzystano technologię blue screen.

Lista polityków składająca życzenia 
W 1996 roku każdy reprezentant otrzymał życzenia w języku rodzimym od polityka swojego kraju. Życzenia pokazane zostały po pocztówkach, tuż przed występem.
  – Süleyman Demirel, Prezydent Turcji
  – Virginia Bottomley, Minister kultury, mediów i sportu Wielkiej Brytanii
  – Don Alberto Escudero Claramunt, Ambasador Hiszpanii
  – António Guterres, Premier Portugalii
  – Glafkos Kliridis, Prezydent Cypru
  – Eddie Fenech Adami, Premier Malty
  – Zlatko Mateša, Premier Chorwacji
  – Elisabeth Gehrer, Federalny Minister Edukacji, Nauki i Kultury Austrii
  – Michel Coquoz, Chargé d’affaires Szwajcarii
  – Katerína Dimaki, Chargé d’affaires Grecji
  – Tiit Vähi, Premier Estonii
  – Gro Harlem Brundtland, Premier Norwegii
  – Philippe Douste-Blazy, Minister Kultury Francji
  – Milan Kučan, Prezydent Słowenii
  – Aad Nuis, Sekretarz Stanu ds. Edukacji, Kultury i Nauki Holandii
  – Luc Van den Brande, Minister-prezydent Regionu Flamandzkiego
  – John Bruton, Taoiseach – Premier Irlandii
  – Riitta Uosukainen, Przewodnicząca Eduskunty
  – Davíð Oddsson, Premier Islandii
  – Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  – Alija Izetbegović, Przewodniczący Prezydium Bośni i Hercegowiny
  – Vladimír Mečiar, Premier Słowacji
  – Göran Persson, Premier Szwecji

Kraje uczestniczące 
Z powodu wprowadzenia nowych zasad kwalifikacji do finału, mówiące o niedopuszczeniu do udziału krajów, które zajęły słabe miejsca w poprzednich konkursach, z występu w stawce finałowej imprezy w 1996 roku musieli zrezygnować nadawcy z Danii, Izraela, Niemiec, Rosji i Węgier. Po rocznej przerwie do udziału powróciły natomiast Estonia, Finlandia, Holandia, Słowacja i Szwajcaria.

Powracający artyści 
W konkursie w 1996 roku wzięły udział dwie wokalistki, które w przeszłości reprezentowały swój kraj. Mariana Efstratiu zadebiutowała jako reprezentantka Grecji podczas finału konkursu w 1989 roku. Po raz czwarty w stawce konkursowej znalazła się Elisabeth Andreassen reprezentująca Norwegię, która dwukrotnie reprezentowała kraj podczas finału imprezy: w 1985 była członkinią zwycięskiego duetu Bobbysocks, a w 1994 roku jako solistka zajęła szóste miejsce; w 1982 roku reprezentowała Szwecję jako jedna z wokalistek zespołu Chips.

Runda kwalifikacyjna 
Przed organizacją konkursu w 1996 roku Europejska Unia Nadawców (EBU) planowała zmniejszyć liczbę krajów uczestniczących w widowisku z powodu zbyt dużej ilości nadawców publicznych chętnych do uczestnictwa. Podczas imprezy w 1996 roku zorganizowano rundę kwalifikującą, w której nie wystąpił jedynie reprezentant gospodarzy konkursu, czyli norweska wokalistka Elisabeth Andreassen. W rundzie brało udział 29 krajów – mimo udziału Macedonii, z powodu braku kwalifikacji jej debiut nie został uznany aż do pierwszego udziału w finale w 1998. Ponadto zgłoszono również uczestnictwo Bułgarii, która nie wzięła udziału, lecz pojawiła się na jurorskich kartach głosowania.

Etap eliminacyjny nie był transmitowany w telewizji ani nagrywany, krajowe komisje jurorskie przesłuchiwały wersje studyjne wszystkich konkursowych propozycji i przyznawały im punkty. Po zsumowaniu ocen z każdego kraju ogłoszono finalistów, a liczbę punktów i miejsca początkowo pozostawiono w tajemnicy. Później wszystkie wyniki zostały opublikowane.

Wyniki

Tabela punktacyjna finału

Kwalifikacja do konkursu w 1997 
Oprócz Irlandii, gospodarza konkursu, w Konkursie Piosenki Eurowizji 1997 mogły wziąć udział 24 kraje z najwyższymi średnimi wynikami w latach 1993–1996, a także wszystkie kraje, które nie brały udziału w rundzie kwalifikacyjnej w 1996.

Legenda:

Przypisy 

Konkurs Piosenki Eurowizji
1996 w muzyce
Kultura w Oslo
1996 w Europie